Skate America 2006 — международный турнир по фигурному катанию, первый этап Гран-при сезона 2006/2007. Проходил с 26 по 29 октября 2006 года на льду «Hartford Civic Center» в Хартфорде (США). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Превью и обзор турнира на сайте goldenskate.com
 
 

2006 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Хартфорде (Коннектикут)
Октябрь 2006 года
Спорт в США в 2006 году